Конотопська ву́лиця — вулиці в країнах Східної Європи та інших країн світу, названі на честь міста Конотопа.

Конотопська вулиця — вулиця у Бахмачі.
 Конотопська вулиця — вулиця у  Броварах
 Конотопська вулиця — вулиця у селі Гаї, Роменський район, Сумська область.
 Конотопська вулиця — вулиця у смт Глибока.
 Конотопська вулиця — вулиця у Києві.
 Конотопська вулиця — вулиця у Кривому Розі.
 Конотопська вулиця — вулиця у Львові.
 Конотопська вулиця — вулиця у Нікополі.
 Конотопська вулиця — вулиця у Ромнах.
 Конотопська вулиця — вулиця у Сокирянах.
 Конотопська вулиця — вулиця у Сумах.
 Конотопська вулиця — вулиця у Харкові.

Зниклі вулиці 
 Конотопська вулиця — зникла вулиця у Києві, на Трухановому острові.

Конотопська вулиця — вулиця у Брянську.
 Конотопська вулиця — вулиця у Єкатеринбурзі.
 Конотопська вулиця — вулиця у Нижньому Новгороді.

Вулиці